Florapark (Amsterdam)
 Florapark (Bern)
 Florapark (Düsseldorf)
 Florapark (Enschede)
 Florapark (Haarlem)
 Florapark (Maagdenburg)
 Florapark (Nijmegen)